Emmet é o nome de dois condados dos Estados Unidos da América:

 Condado de Emmet (Iowa)
 Condado de Emmet (Michigan)

Desambiguações de topônimos